Vilna kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Vilna (ort i Kanada), Alberta,

Litauen 

 Vilnius, Vilnius län, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Litauenförgreningar